

Cinema 
 Macabro (Macabre) – film del 1958 diretto da William Castle
 Macabre – film del 2009 diretto dai Mo Brothers

Musica 
 Macabre – gruppo musicale metal statunitense
 Macabre – album dei Dir En Grey del 2000